Biografies:
 Charles Pearson (1793 - 1862), advocat de la Ciutat de Londres.
 Edythe Marrenner Pearson, més coneguda pel seu sobrenom artístic Susan Hayward (Brooklyn, 1917 - Hollywood, 1975), actriu de cinema.
 Frederick Stark Pearson el Dr. Pearson (Lowell, Massachusetts, 1861 – RMS Lusitania, 1915), enginyer estatunidenc, fundà l'empresa Barcelona Traction.
 Karl Pearson (1857, Londres - 1936, Surrey), matemàtic britànic.
 Lester Bowles Pearson (Toronto, 1897 - Ottawa, 1972), estadista, diplomàtic i polític canadenc.
Ralph Gottfried Pearson (Chicago, 1919), químic teòric estatunidenc.
 Aeroport Internacional Toronto Pearson o Aeroport Internacional Lester B. Pearson, aeroport de l'àrea metropolitana de Toronto, Canadà.
 Musaranya d'ungles llargues de Pearson (Solisorex pearsoni), espècie de mamífer de la família dels sorícids.
 Ratpenat de ferradura de Pearson (Rhinolophus pearsoni) animal oriünd del continent asiàtic.